Делагард — фамилия.
 Делагард, Август Осипович (1780—1834) — генерал-майор русской и французской службы, участник Наполеоновских войн, пэр Франции (1823).

Составные фамилии